Михайлівська селищна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Михайлівська селищна рада — Запорізька область, Михайлівський район
 Михайлівська селищна рада — Луганська область, Перевальський район
 Михайлівська селищна рада — Луганська область, м. Ровеньки